Конь Вороной — третий из четырёх Всадников Апокалипсиса Иоанна Богослова.
 «Конь вороной» — книга террориста Бориса Савинкова, опубликованная в 1923 году.

 Конь вороной (песня Надежды Бабкиной) — песня Надежды Бабкиной.
 Конь вороной (песня Вики Цыгановой) — песня Вики Цыгановой.
 Конь вороной (песня Ивана Кучина) — песня Ивана Кучина.

См. также 
 Масть лошади